Maximiliansgymnasium steht für folgende Gymnasien:

 Maximiliansgymnasium München
 Maximilians-Gymnasium, heute Gymnasium Wasagasse, in Wien